Рябухино — название населённых пунктов:

Россия 
 Рябухино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Рябухино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
Рябухино — до 2019 г. название села Гуляй Поле в Нововодолажском районе Харьковской области.

См. также 
 Рябухин
 Новорябухин